NGC 4558 (другие обозначения — MCG 5-30-28, ZWG 159.23, PGC 42019, PGC 41995) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4558
Волосы Вероники (созвездие)